Kazimierski bezeichnet:
 einen Landkreis in der polnischen Woiwodschaft Heiligkreuz, siehe Powiat Kazimierski

Kazimierski ist der Familienname folgender Personen:
 Jacek Kazimierski (* 1959), ehemaliger polnischer Fußballspieler
 Krzysztof Kazimierski (1598–1618), Bischof von Kiew